Лёсет () — норвежская фамилия. Носители:
 Лёсет, Мона (род. 1991) — норвежская горнолыжница.
 Хавер-Лёсет, Нина (род. 1989) — норвежская горнолыжница, призёр Олимпийских игр.